Женская сборная Австрии по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Австрию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Австрии (, ).

Сборная занимает (по состоянию на 1 января 2015) 27-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

См. также 
 Мужская сборная Австрии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Страница женской сборной на официальном сайте Федерации хоккея на траве Австрии
 Официальный сайт Федерации хоккея на траве Австрии

Австрия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Австрии